Clayton kan syfta på:

Personer

 Adam Clayton (född 1960), brittisk musiker, basist i U2
 Adam Clayton (fotbollsspelare)(född 1989), engelsk fotbollsspelare
 Augustin Smith Clayton (1783–1839), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Georgia
 Bertram Tracy Clayton /1862–1918), amerikaansk politiker och militär, demokrat, kongressrepresentant för New York
 Charlotte Clayton, baronessa Sundon (1679–1742), brittisk hovfunktionär
 Eva Clayton  (1905–1994), svensk målare och tecknare
 Gilbert Falkingham Clayton (1875–1929), brittisk militär och politiker
 Jack Clayton (1921–1995), brittisk filmregissör
 Jamie Clayton (född 1978), amerikansk skådespelare, fotomodell och transkvinna
 John Clayton (1694–1773), brittisk botanist
 John M. Clayton (1796–1856), amerikansk politiker, whig, senator för Delaware, utrikesminister
 Joshua Clayton (1744–1798), amerikansk politiker, federalist, president, guvernör och senator för Delaware
 Paul Clayton (1931–1967), amerikansk folksångare
 Powell Clayton (1833–1914), amerikansk politiker, general och diplomat, republikan, guvernör och senator för Arkansas
 Rushell Clayton (född 1992), jamaicansk häcklöpare
 Sarah Clayton (1712–1779), brittisk fastihetsägare och industrialist
 Thomas Clayton (1777–1854), amerikansk politiker, federalist, kongressrepresentant och senator för Delaware
 Tom Clayton (1882–1909), australisk galoppjockey
 William Derek Clayton (född 1926), brittisk botanist

Geografi

Australien 

 Clayton, Victoria, förort till Melbourne,

Storbritannien 

 Clayton West, ort, England, Kirklees, 
 Clayton, West Yorkshire, England, Bradford, 
 Clayton-le-Dale – Lancashire
 Clayton-le-Moors – Lancashire
 Clayton-le-Woods (ort), England, Lancashire, 
 Clayton-le-Woods (parish), England, Lancashire, 
 Clayton, Greater Manchester, ort, England, Manchester
 Clayton, Skottland, ort, Fife, Leuchars
 Clayton, South Yorkshire, ort, England, Doncaster, Clayton with Frickley
 Clayton, Staffordshire, ort, England, Newcastle-under-Lyme
 Clayton, West Sussex, ort, England, Mid Sussex, Hassocks

USA 

 Clayton, Alabama, countyhuvudort, Barbour County, 
 Clayton, Delaware, ort, Kent County, 
 Clayton, Georgia, countyhuvudort, Rabun County, 
 Clayton, Indiana, ort, Hendricks County, 
 Clayton, Louisiana, ort, Concordia Parish, 
 Clayton, Missouri, countyhuvudort, Saint Louis County, 
 Clayton, North Carolina, ort, Johnston County, 
 Clayton, New Jersey, ort, Gloucester County, 
 Clayton, Ohio, ort, Montgomery County, 
 Clayton, Oklahoma, Pushmataha County, 
 Clayton, Illinois, ort, Adams County, 
 Clayton, Michigan, Lenawee County, 
 Clayton, New York, Jefferson County, 
 Clayton, Wisconsin, Polk County, 
 Clayton, Kalifornien, ort, Contra Costa County, 
 Clayton, New Mexico, countyhuvudort, Union County, 
 Clayton, Washington, Stevens County, 
 Clayton, Kansas

Se även
 Clayton County – flera

Efternamnsförgreningssidor